«This Must Be the Place (Naive Melody)» — песня нью-вейв группы Talking Heads, она была выпущена в ноябре 1983 года вторым синглом с их пятого студийного альбома Speaking in Tongues. Слова песни были написаны Дэвидом Бирном, аранжировки были придуманы Бирном и другими участниками группы — Крисом Францем, Тиной Уэймут и Джерри Харрисоном.

Композиция 
В «Личном интервью» на DVD с концерт фильма Stop Making Sense, Бирн сказал, что это песня о любви, эту тему он склонен избегать, потому что она «широкая». Тем не менее он также сказал про эту песню:

Обращаясь к треку с комментариями на Stop Making Sense, слова «Naive Melody» в названии песни относятся к музыке. На треке гитарные и бас-партии делают практически одно и тоже на протяжении всей песни. По словам Бирна многие профессиональные музыканты не станут играть песню, написанную таким образом, именно это и делает мелодию наивной. Бирн исполняет соло-партию на клавишных.

Рецензии критиков 
В 2014 году Pitchfork поместил песню на 22 позицию своего списка «200 лучших песен 80-х».

Позиции в чартах 
Оригинальная версия

Концертная версия

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Песни 1973 года
Песни Talking Heads
Синглы Sire Records